Roland Müller (ur. 16 grudnia 1986 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Innsbruck Bergisel.

Na arenie międzynarodowej debiutował w 2002. W sezonie 2003/2004 wygrał trzykrotnie w zawodach CoC (w Engelbergu i Vikersund). W tym samym sezonie zadebiutował w PŚ, podczas 52. Turnieju Czterech Skoczni na skoczni w Innsbrucku, jednak zajął odległą lokatę. Po raz pierwszy punktował w tym samym sezonie w Willingen. Jego największy sukces to 4. miejsce na MŚ juniorów w Strynie (Norwegia). W sezonie 2004/2005 występował głównie w Pucharze Kontynentalnym, a w PŚ punktował tylko w Sapporo. Jego trenerem osobistym jest Markus Mauerberger.

W przedostatnim konkursie sezonu Pucharu Kontynentalnego 2003/2004 ustanowił nieoficjalny rekord skoczni mamuciej w Vikersund, który wynosił 219 metrów. Jest to jego rekord życiowy.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Engelberg – 27 grudnia 2003 (1. miejsce)
  Kuopio – 28 lutego 2004 (3. miejsce)
  Vikersund – 6 marca 2004 (1. miejsce)
  Vikersund – 7 marca 2004 (1. miejsce)
  Lahti – 8 grudnia 2004 (1. miejsce)
  Harrachov – 17 grudnia 2004 (2. miejsce)
  Harrachov – 19 grudnia 2004 (1. miejsce)
  Bischofshofen – 23 stycznia 2005 (3. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 21 stycznia 2006 (2. miejsce)
  Iron Mountain – 18 lutego 2007 (3. miejsce)
  Trondheim – 4 marca 2007 (3. miejsce)
  Pragelato – 1 grudnia 2007 (3. miejsce)
  Rovaniemi – 11 grudnia 2007 (2. miejsce)
  Rovaniemi – 12 grudnia 2007 (1. miejsce)
  Engelberg – 27 grudnia 2008 (3. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 1 lutego 2009 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Garmisch-Partenkirchen – 16 lipca 2006 (2. miejsce)
  Predazzo – 7 sierpnia 2009 (2. miejsce)
  Predazzo – 8 sierpnia 2009 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Innsbrucku